Бацидія (Bacidia) — рід лишайників родини Ramalinaceae. Назва вперше опублікована 1846 року.

Будова 
Талом накипний, однорідний. Апотеції біаторінові, округлі, знаходяться на поверхні слоєвища чи занурені в нього.

Поширення та середовище існування 
Росте на корі дерев, оголеній деревині, зрідка на камінні та ґрунті.

Галерея

Види 
База даних Species Fungorum станом на 14.10.2019 налічує 102 види роду Bacidia:

Примітки

Джерела 
 De Notaris, G. 1846. Frammenti lichenografici di un lavoro inedito. Giornale Botanico Italiano. 2(1):174-224 — P.189

Посилання 
 

Роди грибів
Леканороміцети
Лишайники